Ctenocolletes är ett släkte av bin. Ctenocolletes ingår i familjen Stenotritidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bin
Ctenocolletes